Andrzej Wielowieyski (ur. 1927) – działacz katolicki
 Henryk Wielowieyski (1860-1924) – biolog
 Janusz Wielowieyski (1897-1939) – polityk, senator
 Józef Wielowieyski (1879-1951) – prawnik, dyplomata
 Wielowieyski Baron – herb hrabiowski z 1825 roku

Polskie nazwiska